Höpp ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Höpp (1942–2003), deutscher Orientalist und Islamwissenschaftler
 Johann Paul Höpp (1782–1847), deutscher Jurist, Richer und Politiker